ARAG World Team Cup 2008 — международный мужской командный теннисный турнир, в 30-й раз проводимый ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2008 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 18 по 24 мая.

Прошлогодний победитель — сборная Аргентины, защищала свой титул, но не вышла из группы.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Участники

Турнир

Синяя группа

Положение команд

Германия — Испания

Россия — Италия

Германия — Италия

Испания — Россия

Россия — Германия

Испания — Италия

Красная группа

Положение команд

США — Чехия

Аргентина — Швеция

США — Аргентина

Чехия — Швеция

США — Швеция

Аргентина — Чехия

Финал

Россия — Швеция

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2008

Германия
Теннис
Май 2008 года
2008